PSILOCYBE LARVAE — российская группа в жанре melodic doom-dark-death metal. Основана в 1996 году в Выборге.

История 
Первоначальный состав:
 Виталий «Larv» Белобрицкий — гитара, вокал;
 Олег «Kesha» Пешкичев — бас;
 Денис «Vinja» Виноградов — гитара;
 Евгений «John» Ушаков — барабаны.

После первого демо «Liar», записанного весной 1996, PL впервые вошли в профессиональную студию в 1997, где был записан трэк, вошедший в сборник «Russian Alternative Extreme Metal». Партию ударных сыграл Илья «Alan» Пияев (игравший в то время в PAINFUL MEMORIES), поскольку к моменту записи John уже покинул команду. В 2000 году на студии Signal Records команда записывает свой первый полноформатник «STIGMATA», который был издан в кассетном варианте собственными силами. За ударной установкой снова сидел Alan, успевший к тому времени поиграть в AZEROTH и сменивший второго по счету барабанщика PSILOCYBE LARVAE Евгения Голубкова.

В 2001 году питерский лейбл Black Side Prod. выпускает «STIGMATA» на CD. В этом же году происходят очередные изменения в составе команды: летом место второго гитариста занимает Андрей «Luk» Лукашков, а осенью в штат группы добавляется новая музыкальная единица — клавишник Денис «Den» Чижов.

В августе 2002 записывается песня Карма Мира для трибьюта легендарной культовой punk hardcore группы ХИМЕРА.

Коллектив продолжает сотрудничество с лэйблом Black Side Prod. и совместными усилиями в 2003 году выходит в свет новый альбом «AGONY», записанный на студии «Калипсо». Композиции группы активно транслируются на радиостанциях России, Беларуси, Румынии, Португалии, Бельгии, Франции. PL также принимают участие в различных компиляциях, изданных в Бразилии, Канаде и Италии.

В 2004 году на итальянском лейбле Piranha Records выходит CD «Manowar Russian Tribute», включающий песню Blood Of The Kings в исполнении группы.

В январе 2005 года группа подписывает контракт с московским лейблом CD-Maximum, которые переиздают STIGMATA и AGONY. Осенью PL перебазируются в Санкт-Петербург, где доукомплектовываются новыми музыкантами — басистом Алексеем «Liga» Леготиным и клавишником Дмитрием «Chaos» Ореховым. Так открывается новая страница в истории коллектива.

Откатав полновесный тур по Украине осенью 2006 года вместе с украинцами HELLION и INFARCT FOCUS , группа приступает к записи своего третьего альбома под названием «NON-EXISTENCE». На этот раз запись происходила в студии ДДТ под руководством известного звукорежиссера Юрия Смирнова (Amatory, Animal Джаz, Scung), сведением занимались братья Wieslawski в польской студии Hertz (Vader, Decapitated), а мастеринг альбома был выполнен шведскими мастерами в Cutting Room.

В конце 2007 года коллектив подписывает контракт с московским независимым лeйблом Mazzar/Mystic Empire и в начале 2008 года альбом становиться доступным для всех поклонников творчества PL в России, Украине и Беларуси. Так же команда получает несколько предложений от западных лейблов и в 2009 году музыканты подписывают соглашение с американским лейблом Dark Harvest Records на издание «Non-existence» за рубежом.

Команда не забывает о концертной деятельности и с успехом проводят тур в поддержку нового альбома по городам России «Non-Existent Tour» и Беларуси «Creative Breath Of Death Tour» совместно с KATALEPSY, DEATHBRINGER, THELEMA. В дальнейшем, концертные планы охватывают уже европейские просторы, команда выступает в Варшаве и Таллинне.

Тем временем, творческий процесс не стоит на месте и в 2011 году группа приступает к записи своего нового, четвертого по счету, альбома в студии университета Профсоюзов у Юрия Смирнова. Новое творение получает название «THE LABYRINTH OF PENUMBRA», став квинтэссенцией всего раннего творчества и новой отправной точкой в дальнейшем развитии коллектива.

Изданием альбома на этот раз занялся итальянский лейбл Buil2Kill Records/Nadir Music, выпустив «THE LABYRINTH OF PENUMBRA» в 2012 году на CD и в цифровом формате. Группа с успехом презентовала новый релиз в России, странах Балтии и Финляндии.

Начало 2013 года ознаменовалось подписанием соглашения с Albagi Music Promotion в плане оказания помощи группе с промоушеном в Германии.

PL продолжили концертную деятельность в поддержку нового альбома, отправившись в феврале в 6-дневный тур по Беларуси «Penumbra Divisus Tour» и «Tour By Fire», включавший 8 городов в Польше и Чехии в ноябре. Летом группа приняла участие в крупнейшем эстонском фестивале Hard Rock Laager, выступая на одной сцене с такими звездами как TESTAMENT, MARDUK и др.

В то же время происходят очередные изменения в составе. Группа расстается с гитаристом Андреем «Luk» Лукашков и барабанщиком Ильей «Alan» Пияевым. Новыми участниками становятся Константин Kot’h ​​(гитара) и Евгений «Evg» Трефилов (ударные) из дружественного коллектива VERGELTUNG.

В период 2014-2015 года коллектив снова переживает серьёзные кадровые перестановки: раскол с Kot'h и Evg, уход, являвшегося бессменным на протяжении 10 лет, басиста Liga и его возвращение через некоторое время. В PL приходят барабанщик Александр Яковлев (MISANTHROPE COUNT MERCYFUL, TARTHARIA), игравший уже с группой сессионно в 2011 году, и новый гитарист Роман "Dorian" Кондратьев (REFAWN, TOPHET, MONASTERY DEAD).

В 2015 по ряду причин Александр Яковлев покидает коллектив, и бывший барабанщик группы Alan снова занимает свое место за ударной установкой.

В обновленном составе PSILOCYBE LARVAE возобновляют концертную деятельность и в 2016/2017 годах принимают участие в таких фестивалях как Wave-Gotik-Treffen Festival (Германия), Dobry Festival (Словакия) и Metalurg open-air festival (Мурманская область, г. Оленегорск).

В 2018 году состоялся цифровой релиз нового сингла «The Fall Of Icarus», а вслед за ним и выпуск lyric видео. Песня также была представлена на двух европейских фестивалях: Metalshow.lv в Латвии и Meltdown Festival в Германии.

В 2019 году группа приступает к записи своего пятого полноформатного альбома, но уже без второго гитариста Романа. После записи барабанов коллектив расстается и с барабанщиком. В итоге заканчивает работу над альбом уже дуэт Larv и Liga.

Запись проходила в различных студиях Санкт-Петербурга под руководством Дэна Лукьянова, сведением занимался старинный товарищ группы Дмитрий Васильев в Москве, а мастеринг был выполнен известным инженером Томасом Эбергером в Stockholm Mastering.

В 2020 году альбом был полностью готов и получил название «Where Silence Dwells». Тем временем состав укомплектовывается в полном объеме: Александр Яковлев снова вливается в коллектив в качестве барабанщика, а Антон Вересов (BUICIDE, СЕВЕРНЫЕ ВРАТА) принимает на себя обязанности гитариста.

Воодушевленные новым составом и новым альбомом, который должен выйти в конце 2021 года, PSILOCYBE LARVAE возобновляют концертную деятельность в клубах Петербурга, также отметив 25–летний юбилей группы в родном городе Выборге и приняв участие в фестивале Тьма в лесах Ленинградской области.

Совместные выступления 
 Catharsis — Москва, R-clud, 2004 г.
 Norther — СПб, клуб Арктика, 2006 г.
 Anathema — СПб, клуб Орландина, 2007 г.
 Swallow the sun — СПб, Petrodoom festival, 2008 г.
 Sadist — СПб, клуб Орландина, 2010 г.
 Blindead — мини тур: СПб — Москва, 2011 г.
 Vesania — СПб, клуб Орландина, 2011 г.
 Antagonist Zero — мини тур: СПб — Москва, 2012 г.
 Курск — СПБ, клуб Зал, 2014 г.

Участие в крупных фестивалях 
 Ночной Вояж, г. Выборг — 1996—1998, 2004, 2007, 2010 годы
 Rock Palace, г. Пушкин — 2005, 2006 годы
 Hard Rock Laager open-air festival, г. Вана-Вигала — 2013 г.
 Wave-Gotik-Treffen festival г. Лейпциг — 2016 г.
 Dobry open-air festival г. Прешов — 2016 г.
 Metalurg open-air festival, г. Оленегорск - 2017
 Metalshow.lv open-air festival, Ekabpils - 2018
 Meltdown open-air festival, Schuby - 2018
 Тьма open-air festival, Выборгский район Ленинградской области - 2021

Участники

Текущие участники 
 Виталий «Larv» Белобрицкий — вокал, гитара
 Антон Вересов - гитара
 Алексей "Liga "Леготин — бас гитара
 Александр Яковлев — барабаны

Бывшие участники 
 Андрей «Luk» Лукашков — Гитара
 Константин Kot’h — Гитара
Роман "Dorian "Кондратьев — Гитара
Илья "Alan "Пияев — Барабаны
 Олег «Kesha» Пешкичев — Бас гитара
 Дмитрий «Chaos» Орехов — Клавиши

 Евгений «Evg» Трефилов — Барабаны
 Евгений Ушаков — Барабаны
 Евгений Голубков — Барабаны
 Денис «Vinja» Виноградов — Гитарист
 Денис «Den» Чижов — Клавиши

Дискография

Номерные альбомы 
 1996 — «Liar» Demo
 2001 — «Stigmata»
 2003 — «Agony»
 2008 — «Non-Existence»
 2012 — «The Labyrinth of Penumbra»
 2021 — «Where Silence Dwells»

Синглы 
 2018 — «The Fall Of Icarus»

Компиляции 
 1998 — CD,MC «Russian Alternative Extreme Music» «Death is not the End» трэк
 2002 — CD «Vampiria» magazine «Stigmata» трэк
 2003 — CD «Black Hole» magazine «Agony» трэк
 2004 — СD «Buckets Of Blood» vol.2 (Bloodbucket Productions) «Out Of Sanity» трэк
 2004 — CD «Manowar Russian Tribute» (Pirahna Records) «Blood Of The Kings» кавер
 2006 — MC «Total Jazz — Tribute to Химера» (Карма Мира Records/Outcry Records) «Карма Мира» трэк
 2006 — DVD «Rock Palace Open-Air ' 05» 1 трэк
 2007 — DVD «Rock Palace Open-Air ' 06» 2 трэка
 2008 — CD «Total Jazz — Tribute to Химера» (Карма Мира Records/Kap-kan Records) «Карма Мира» трэк
 2008 — CD «Hell On Fire» compilation «Sleepwalkers» трэк

Видеоклипы 
 2012 — «Trial By Fire», анимация - Дарья Корнеева
 2018 — «The Fall Of Icarus», визуализация Jēkabs Vilkārsis
 2021 — «Run To Nowhere», студийное видео
 2021 — «Inner Darkness», анимация - Дарья Корнеева

Примечания 
 Официальная биография группы — официальный сайт
 Официальная дискография группы — официальный сайт

Ссылки 
 Официальный сайт
 https://open.spotify.com/artist/0k4XnmHgrtrVzfDBMZLreY/ - профайл Spotify
 Psilocybe Larvae metal-archives.com

Дэт-метал-группы России
Дум-метал-группы России
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Прогрессив-метал-группы России